Gillespie puede referirse a:

 Gillespie apellido de origen galéico.

Personajes 
  Aaron Gillespie (1983-), músico de las bandas Underoath y The Almost.
  Alexander Gillespie oficial del ejército británico que participó en las Invasiones Inglesas al Río de la Plata.
  George Gillespie (1613–1648), teólogo escocés.
  John Birks Gillespie o Dizzy Gillespie (1917 - 1993), trompetista, cantante y compositor de jazz.
  Keith Gillespie (1975-), futbolista.
  Marcelo "Gillespi" Rodríguez (1965 n.), músico, conductor y humorista reconocido principalmente por su seudónimo.

Botánicos y sus abreviaturas científicas 
 J.P.Gillespie - James P. Gillespie fl. 1962 
 Gillespie - John Wynn Gillespie -1932. 
 L.J.Gillespie - Lynn J. Gillespie fl. 1993

Lugares

Estados Unidos 
 El condado de Gillespie es uno de los 254 condados del Estado de Texas.
 Gillespie ciudad en el condado de Macoupin, Illinois.
 La estación de Gillespie Field es una estación de la línea naranja y de la línea verde del tranvía de San Diego.

Otros usos 
 Wings Over Gillespie es una exhibición de vuelo que se celebra el primer fin de semana de mayo en El Cajón, California.
 Alessa Gillespie es un personaje de la serie de videojuegos Silent Hill, así como de la película basada en los mismos, Terror en Silent Hill.
 Dahlia Gillespie personaje de la serie de videojuegos Silent Hill, madre soltera de Alessa Gillespie.

Referencias